Kreuzberg kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kružberk, ort, 
 Křížový vrch, kulle, 
 Křížová, ort, Vysočina, 
 Křižavá hora, kulle,

Tyskland 

 Kreuzberg (berg i Berlin) – en kulle som ligger i stadsdelen Kreuzberg i Berlin 
 Kreuzberg (Rhön) – berg i  Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Kreuzberg (Geiselbach) – kulle i  Bayern, 
 Kreuzberg – en stadsdel i Berlin

Österrike 

 Kreuzbergsattel (bergspass i Österrike), Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 
 Kreuzberg (berg i Österrike, lat 47,62, long 11,93), 
 Kreuzberg (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Leibnitz), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar